Hirudinella är ett släkte av plattmaskar. Hirudinella ingår i familjen Hirudinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Hirudinella